OUR
 kratica nekadašnje organizacije udruženog rada
 Our, Belgija, mjesto u Belgiji jugozapadno od Liegea
 Our, Francuska, mjesto u Francuskoj jugoistočno od Dijona 
 engleska riječ u značenju: naš, naša; naše, naši

Kratice